Bagdad, Irak fővárosa

 Amerikai Egyesült Államok
 Bagdad (Arizona)
 Bagdad (Kalifornia)
 Bagdad (Butte megye, Kalifornia)
 Bagdad (Florida)
 Bagdad (Kentucky)
 Bagdad (New York)
 Bagdad (Pennsylvania)
 Bagdad (Virginia)
 Bagdad (Wisconsin)
 Ausztrália
 Bagdad (Ausztrália)
 Lengyelország
 Bagdad (Lengyelország)
 Mexikó
 Bagdad (Mexikó)